El término napolitana puede referirse a:

 la salsa napolitana, una salsa a base de tomate y verduras como puerro, cebolla o zanahoria;
 la napolitana, un dulce y versión salada.
 la napolitana, una galleta.
 La canción napolitana, canto típico de Nápoles.
 la milanesa a la napolitana, un plato típico de Buenos Aires.